Trouet ist der Familienname folgender Personen:

 Klaus Trouet (1932–2012), deutscher Jurist; Schatzmeister und Stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Stiftung Denkmalschutz
 Leo Trouet (1887–1944), Rechtsanwalt; Opfer des NS-Regimes

Trouet ist der Name folgender Ortschaften:
 Trouet, Ortschaft in der Gemeinde Meyrieux-Trouet im Département Savoie, Frankreich

Siehe auch:
 Drouet